Ryan Sessegnon – calciatore inglese
 Stéphane Sessègnon – calciatore beninese
 Steven Sessegnon – calciatore inglese